

Лілі-Лейк — селище, штат Іллінойс
 Лілі-Лейк — переписна місцевість, штат Вісконсин